Greger ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Greger (* 1991), deutscher Musiker und Komponist
 Christoph Greger (* 1997), deutscher Fußballspieler
 Dominik Greger (* 1980), deutscher Kontrabassist
 Hanna Klose-Greger (1892–1973), deutsche Schriftstellerin, Grafikerin und Malerin
 Hans Greger (1881–1964), österreichischer Landespolitiker
 Joseph Greger (1915–2010), deutscher Rennfahrer
 Luise Greger (1862–1944), deutsche Komponistin
 Max Greger (1926–2015), deutscher Bigband-Leader und Musiker 
 Max Greger junior (* 1951), deutscher Musiker, Komponist und Arrangeur
 Michael Greger (* 1972), US-amerikanischer Arzt, Trophologe und Autor
 Piotr Greger (* 1964), polnischer römisch-katholischer Geistlicher, Weihbischof in Bielsko-Żywiec
 Rainer Greger (1946–2007), deutscher Physiologe 
 Reinhard Greger (* 1946), deutscher Jurist

Vorname (schwedische Variante von Gregor):
 Greger Artursson (* 1972), schwedischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Gregers
 Grégr